Banco Central Hispano, antic banc espanyol
 Codi BCH (acrònim de Bose-Chaudhuri-Hocquenghem), un codi corrector en codificació de canals
 Bulletin de correspondance hellénique, revista científica de filologia i arqueologia
 '''Briefmarken-Club Hannover von 1886 (BCH), asociación alemana de coleccionistas de sellos fundada en 1886